

Lista lacurilor din Norvegia după suprafață

Lista celor mai adânci lacuri din Norvegia

Lista lacurilor din Norvegia după volum

Norvegia